Morfologia (estètica), l'estudi de les formes de les coses en general.
 Morfologia (lingüística), l'estudi de l'estructura i el contingut de les formes dels mots.
 Morfologia del català
 Morfologia (biologia), l'estudi de la forma d'un organisme o d'una part d'un organisme.
 Morfologia dels ocells, estudi de la forma i l'estructura de les aus.
 Morfologia vegetal, estudi de la forma i estructura exterior de les plantes